Le Grand Prix moto d'Italie 2008 est la sixième manche du championnat du monde de vitesse moto 2008. La compétition s'est déroulée du 30 mai au  juin 2008 sur le circuit du Mugello.

C'est la  du Grand Prix moto d'Italie.

Résultats des MotoGP

Résultats des 250 cm³

Résultats des 125 cm³

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto d'Italie
Sport mécanique en Toscane
Sport en Italie en 2008
Italie